Верруа-Савоя (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 1471 человек (2008 г.), плотность населения составляет 47 чел./км². Занимает площадь 31 км². Почтовый индекс — 10020. Телефонный код — 0161.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.verruasavoia.to.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/